Восьмой сезон вокального телешоу «Голос». 25 августа 2019 года было объявлено, что наставниками нового сезона стали Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Премьера состоялась на «Первом канале» 11 октября 2019 года.

Наставники 

 Валерий Сюткин — советский и российский певец, музыкант, автор песен группы «Браво»; Заслуженный артист России.
 Полина Гагарина — эстрадная певица, композитор,победительница проекта Первого канала «Фабрика звёзд-2» (2003), участница музыкального конкурса «Евровидение-2015», где заняла 2-е место.
 Сергей Шнуров — рок-музыкант, автор песен, лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
 Константин Меладзе — композитор, музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств Украины.

Команды 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Выбыл в полуфинале
  Выбыл в четвертьфинале
  Спасён в нокаутах (имя вычеркнуто)
  Выбыл в нокаутах
  Выбыл в поединках

Слепые прослушивания

Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 11 октября 2019 года. В начале выпуска Наставники — Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе — исполнили песню «Геленджик» с обновленным текстом (Сергей Шнуров).

Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 18 октября 2019 года.

Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 25 октября 2019 года.

Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 1 ноября 2019 года.

Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 8 ноября 2019 года.

Выпуск № 6: Слепые прослушивания. 6-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 15 ноября 2019 года.

Поединки

Выпуски № 7−8: Поединки

Нокауты

Выпуски № 9−10: Нокауты

Четвертьфинал

Выпуск № 11: Четвертьфинал 
Прямой эфир четвертьфинала состоялся 20 декабря 2019 года. В команде каждого Наставника остались три участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Полуфинал прошли по два вокалиста от каждой команды.

Полуфинал

Выпуск № 12: Полуфинал 
Прямой эфир полуфинала состоялся 27 декабря 2019 года. В команде каждого Наставника остались два участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Финал прошло по одному вокалисту от каждой команды.

Финал

Выпуск № 13: Финал 
Прямой эфир финала состоялся 1 января 2020 года. Четыре сильнейших вокалиста проекта (каждый из них — в своей команде) исполнили по две сольных песни и одну — в дуэте со своим наставником. Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе стал победителем.

Лучший наставник сезона 
Результаты

  Лучший Наставник
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Лучший Наставник выпуска

Рейтинги сезона

Примечания

Ссылки 

Телесезоны 2019 года
Голос (Россия)